

Населені пункти та їхні частини
 Рувне — село в гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Рувне — село в гміні Ґлубчице Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Рувне — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Рувне — село в гміні Лінево Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Рувне — осада в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Рувне — лісова осада в гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства

Примітки